Cet article est essentiellement un index de liens vers les différentes listes des communes de France, classées par région française et par numérotation de département (ou territoire) croissante.

Liste par département 
La liste des communes par département est accessible en cliquant sur le nombre de communes du département.

Les nombres de communes indiqués sont les nombres officiels donnés par l'Insee dans le code officiel géographique au .

Le nombre de communes en France est en fréquente modification, généralement à la baisse, du fait des fusions et scissions de communes. Ainsi, au , la France ne comptait plus que  hors COM et Ville de Paris.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 
Miguel S. Ruiz, Communes de France aux noms insolites, Editions BoD, février 2022, 210 p.

Voir aussi 
 Liste des communes de la France d'outre-mer
 Liste des communes de France les plus peuplées